Shaba bezeichnet:

 den früheren Namen der Provinz Katanga in der Demokratischen Republik Kongo;
 die Großgemeinde Shaba (沙坝) im Stadtbezirk Qianjiang in der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Shaba (Qianjiang);
 die Gemeinde Shaba (沙坝乡) im Stadtbezirk Zhaohua der Stadt Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shaba (Zhaohua);
 eine Methode der Haarentfernung mittels Halawa;
 einen 1525 m hohen Berg in Kenia, siehe Mount Shaba;
 ein Naturschutzgebiet in Kenia, siehe Shaba-Nationalreservat;

Shaba ist der Familienname folgender Personen:
 Azad Sabri Shaba (* 1966), irakischer Geistlicher, chaldäisch-katholischer Bischof von Dohuk

Siehe auch
 Shahba, die englische Schreibweise der syrischen Kleinstadt Schahba.